Довгале́вський — польське прізвище.

Відомі носії:
 Довгалевський Валеріан Савелійович (1885–1934) — радянський державний діяч, дипломат.
 Довгалевський Митрофан — український письменник XVIII століття.

Див. також 
 Довгалевські

Польські прізвища